Chiesa di San Vittore Mauro
Chiesa di San Vittore Mauro, ad Aquila
Chiesa di San Vittore Mauro, ad Aranno
Chiesa di San Vittore Mauro, a Carnago, frazione di Origlio
Chiesa di San Vittore il Moro, a Moleno

Pagine correlate 
 San Vittore
 Chiesa di San Vittore